Доходный дом Хахладжева (Гостиница «Астория») — здание, построенное в начале XX века на проспекте Таганрогском (ныне проспект Буденновский, 22/46) в городе Ростове-на-Дону. Объект культурного наследия регионального значения.

История и описание 
Здание сооружено в 1905 году в стиле модерн по проекту гражданского инженера Степана Попилина, в историю города оно вошло как гостиница «Астория». Само здание принадлежало Хахладжеву Петру Васильевичу — купецу 1 гильдии, директору Товарищества «Петр Хахладжев» (Ростов-на-Дону, торговля мануфактурой), члену правления Товарищества Ростовской-Донской табачной фабрики, а гостиница была во владении и под управлением Мартироса Саркисова.

Гостиница считалась одной из самых респектабельных в городе.

В ноябре 1917 года в ней жили генералы Корнилов, Деникин, Алексеев, Лукомский, и другие белогвардейские лидеры.

В Гражданскую войну в «Астории» был пожар. Выгорели перекрытия и частично обвалился фасад. После пожара здание восстановили, но без верхних этажей и со значительными утратами декора.

В Великую Отечественную войну в здании размещался госпиталь. Сегодня в здании располагается Дом обуви и Донской военно-исторический музей.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения города Ростова-на-Дону.

Примечание 

Доходные дома Ростова-на-Дону
Региональные объекты культурного наследия в Ростове-на-Дону
Объекты культурного наследия России по алфавиту